John Zaremba – attore statunitense
 Nikolaj Ivanovič Zaremba – teorico musicale e compositore russo
 Peter Zaremba – martellista statunitense
 Stanisław Zaremba – matematico polacco